Forni ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaldo Forni (1913–1983), italienischer Verleger, Gründer des gleichnamigen Verlages, siehe unten
 Carlo Antonio Forni (1810–1881), Schweizer Anwalt und Politiker (FDP)
 Efrem Forni (1889–1976), italienischer Kardinal und vatikanischer Diplomat
 Emilio Forni (1883–1946), Schweizer Bauingenieur, Politiker, Stadtrat, Tessiner Grossrat und Staatsrat
 Joséphine Forni (* 1994), französische Skirennläuferin
 Jules Forni (1838–1901), französischer Jurist und Lyriker
 Marcello Forni (* 1980), italienischer Volleyballspieler
 Mario Forni († 2015), uruguayischer Jurist
 Raffaele Forni (1906–1990), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Raymond Forni (1941–2008), französischer Politiker 
 Rolando Forni (1925–2017), Schweizer Jurist

Forni bezeichnet:
 drei Orte in der italienischen Provinz Udine:
 Forni Avoltri
 Forni di Sopra
 Forni di Sotto

 Arnaldo Forni Editore, italienischer Verlag mit Sitz in Bologna

Siehe auch:
 Forney
 Forno